Nachlassverfahren steht für:

 Nachlassverfahren (Deutschland), nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
 Nachlassverfahren (Schweiz), die Ausarbeitung eines Nachlassvertrages im Rahmen des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts